Tona kan syfta på:

Colombia 

 Tona (kommun i Colombia), Santander, 
 Tona (ort), Santander,

Spanien 

 Tona (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Tona (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona,